Ялту́шков () — село на Украине, находится в Барском районе Винницкой области.

Код КОАТУУ — 0520286503. Население по переписи 2001 года составляет 1929 человек. Почтовый индекс — 23021. Телефонный код — 4341.
Занимает площадь 3,032 км².

В селе действует храм Казанской Иконы Божией Матери Барского благочиния Винницкой и Барской епархии Украинской православной церкви.

Адрес местного совета 
23021, Винницкая область, Барский р-н, с.Ялтушков, ул.Ленина, 15

Примечания

Ссылки 
 Ялтушков на сайте Верховной рады Украины 

Населённые пункты Барского района